Spojení písmen N a V může mít různé významy:

NV 
 zkratka stanice metra Nádraží Veleslavín
 AZ-NV – kód ISO 3166-2 pro město Nachičevan

nv 
 navažština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk